Карлскуга (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Карлскуга — місто у Швеції, у лені Еребру.